Hồng Giang (Bắc Giang)
 Hồng Giang (Thái Bình)